Der Nigrische Fußballpokal (auch bekannt als Niger Cup und Coupe nationale du Niger) ist der wichtigste Fußballpokalwettbewerb in Niger. Organisiert wird der Pokal von der Fédération Nigérienne de Football. Er wurde erstmals im Jahr 1962 ausgetragen. Rekordsieger ist der Sahel SC aus der Hauptstadt Niamey.

Sieger nach Jahr

Weblinks 
 Nigrischer Fußballpokal in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Erstveranstaltung 1962
Fußballwettbewerb in Niger